Шоммер (; ) — фамилия.

Известные носители:
 Шоммер, Олег Олегович (род. 1985) — российский журналист-международник.
 Шоммер, Олег Семёнович (род. 1952) — советский и российский журналист-международник, отец предыдущего.
 Шоммер, Пол (род. 1992) — американский биатлонист.
 Шоммер, Франсуа (1850—1935) — французский художник-академист.